Ниже приведён список и описание эпизодов американского драматического телесериала «Даллас», созданного Дэвидом Джэйкобсом, транслировавшегося со 2 апреля 1978 года по 3 мая 1991 года на телеканале CBS. Сериал ввёл моду на клиффхэнгеры на телевидении, а также стал известен благодаря рекламному лозунгу Who shot J. R.? привлекшему к экранам рекордных 83 млн зрителей, что равнялось 76 процентам от населения страны, а также возмутительному «Сезону-сну», девятому сезону сериала, действие которого происходило в альтернативной вселенной, в мечтах одного из персонажей.

На протяжении всего тринадцатилетнего показа шоу, персонаж Ларри Хагмана занимал центральную роль жадного и коварного нефтяного магната Джей Ара Юинга. Сериал выдвигался на премию «Эмми» более двадцати раз, выиграв четыре награды, включая победу в категории за «Лучшую женскую роль в драматическом телесериале» Барбары Бел Геддес за роль Мисс Элли, матриарха семейства. Успех сериала породил целую франшизу «Даллас», видеоигру, серию книг, комиксы, фильм-приквел, несколько фильмов-сиквелов, а также спин-офф под названием «Тихая пристань», стартовавший в 1979 году и завершившийся в 1993, который также как и его предшественник, просуществовал четырнадцать сезонов.

Обзор 
{| class="standard sortable" width="100%" style="font-size: 85%;" style="text-align: center;"
! style="padding:0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! style="padding:0 8px;" rowspan="2"| Эпизоды
! style="padding:0 80px;" colspan="2"| Оригинальная дата выхода
! style="padding:0 8px;" rowspan="2"| Ранк
! style="padding:0 80px;" colspan="3"| Релиз на DVD
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Регион 1
! Регион 2
! Регион 4
|-
| style="background:#e38181; color:#100;" width=10px |
| 1
| 5
| 2 апреля 1978
| 30 апреля 1978
| 44
| 8 августа 2004
| 1 ноября 2004 (Великобритания)20 мая 2005 (Германия)
| 22 октября 2004
|-
| style="background:#e2a482; color:#100;" width=10px |
| 2
| 24
| 23 сентября 1978
| 30 марта 1979
| 12
| 8 августа 2004
|  1 ноября 2004 (Великобритания)20 мая 2005 (Германия)
| 19 октября 2005
|-
| style="background:#e3cd81; color:#100;" width=10px |
| 3
| 25
| 21 сентября 1979
| 21 марта 1980
| 6
| 9 августа 2005
| 26 сентября 2005 (Великобритания)16 сентября 2005 (Германия)
| 19 октября 2005
|-
| style="background:#b4e381; color:#100;" width=10px |
| 4
| 23
| 7 ноября 1980
| 1 мая 1981
| 1
| 24 января 2006
| 22 мая 2006 (Великобритания)16 июня 2006 (Германия)
| 5 мая 2006
|-
| style="background:#81e393; color:#100;" width=10px |
| 5
| 26
| 9 октября 1981
| 9 апреля 1982
| 1
| 1 августа 2006
| 17 ноября 2006 (Великобритания)17 ноября 2006 (Германия)
| 6 декабря 2006
|-
| style="background:#81e3d4; color:#100;" width=10px |
| 6
| 28
| 1 октября 1982
| 6 мая 1983
| 2
| 30 января 2007
| 19 февраля 2007 (Великобритания)2 марта 2007 (Германия)
| 5 июня 2007
|-
| style="background:#81a6e3; color:#100;" width=10px |
| 7
| 30
| 30 сентября 1983
| 18 мая 1984
| 1
| 31 июля 2007
| 17 сентября 2007 (Великобритания)17 августа 2007 (Германия)
| 
|-
| style="background:#8381e3; color:#100;" width=10px |
| 8
| 30
| 28 сентября 1984
| 17 мая 1985
| 2
| 12 февраля 2008
| 18 февраля 2008 (Великобритания)28 марта 2008 (Германия)
| 
|-
| style="background:#ab81e3; color:#100;" width=10px |
| 9
| 31
| 27 сентября 1985
| 16 мая 1986
| 6
| 15 июля 2008
| 22 сентября 2008 (Великобритания)15 августа 2008 (Германия)
| 
|-
| style="background:#fee72c; color:#100;" width=10px |
| 10
| 29
| 26 сентября 1986
| 15 мая 1987
| 11
| 13 января 2009
| 19 января 2009 (Великобритания)16 января 2009 (Германия)
| 
|-
| style="background:#80c1e0; color:#100;" width=10px |
| 11
| 30
| 25 сентября 1987
| 13 мая 1988
| 22
| 21 апреля 2009
| 20 июля 2009 (Великобритания)17 июля 2009 (Германия)
| 
|-
| style="background:#d281e3; color:#100;" width=10px |
| 12
| 26
| 28 октября 1988
| 19 мая 1989
| 29
| 19 января 2010
| 1 марта 2010 (Великобритания)5 марта 2010 (Германия)
| 
|-
| style="background:#ec52b0; color:#100;" width=10px |
| 13
| 27
| 22 сентября 1989
| 11 мая 1990
| 43
| 13 апреля 2010
| 13 сентября 2010 (Великобритания)5 ноября 2010 (Германия)
| 
|-
| style="background:#ccccff; color:#100;" width=10px |
| 14
| 23
| 2 ноября 1990
| 3 мая 1991
| 61
| 18 января 2011
| 21 марта 2011 (Великобритания)21 января 2011 (Германия)
| 
|-
| style="background:#80ff80; color:#100;" width=10px |
| ТВ фильмыи прочее
| 4
| 23 марта 1986
| 7 ноября 2004
| 
|  12 апреля 2011
| 
| 
|}

Эпизоды

Сезон 1 (1978)

Сезон 2 (1978-79)

Сезон 3 (1979-80)

Сезон 4 (1980-81)

Сезон 5 (1981-82)

Сезон 6 (1982-83)

Сезон 7 (1983-84)

Сезон 8 (1984-85)

Сезон 9 (1985-86)

Сезон 10 (1986-87)

Сезон 11 (1987-88)

Сезон 12 (1988-89)

Сезон 13 (1989-90)

Сезон 14 (1990-91)

Фильмы и прочее

Примечания 

Основные источники

Ссылки 

даллас
Даллас (франшиза)